Мануил Комнин може да се отнася за:
 Мануил Комнин (брат на Алексий I Комнин) – византийски военачалник от 11 в., брат на византийския император Алексий I Комнин;
 Мануил Комнин (7 февруари 1097 – 16 май 1098) – син на византийския император Алексий I Комнин и Ирина Дукина;
 Мануил I Комнин (1118 – 1180) - византийски император от 1140 до 1180 г., син на император Йоан II Комнин и Ирина Унгарска.
 Мануил Комнин (син на Андроник I Комнин) (* ок. 1145, † след 1185) – син на византийския император Андроник I Комнин.
 Мануил Комнин (Епир) – епирски деспот от 1230 до 1241, брат на деспота Теодор Комнин;
 Мануил Комнин Раул Асен – византийски военачалник от първата половина на XIV век., внук на българския цар Иван Асен III.